1684 километр  — железнодорожная платформа Башкирского региона Куйбышевской железной дороги на линии Уфа — Кропачёво, между платформами 1680 км и станцией Кудеевка. Находится западнее села Кудеевский Иглинского района Республики Башкортостана. Часть пригородных поездов проследует платформу без остановки.

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иглинского района